Scharnier
 Een gebogen handvat of draagbeugel van een mand, emmer of tas